El Príncipe Guillermo de Solms-Braunfels (Triesdorf, 30 de diciembre de 1801 - Mödling, 12 de diciembre de 1868) fue un teniente general prusiano.

Biografía 
Guillermo era un miembro de la familia principesca alemana de Solms-Braunfels. Era el hijo primogénito del príncipe Federico Guillermo de Solms-Braunfels (1770-1814), mayor general prusiano y segundo marido de su madre, la duquesa Federica de Mecklemburgo-Strelitz (1778-1841). Del matrimonio de sus progenitores nacieron dos hermanos menores, el general Alejandro (1807-1867) y Carlos de Solms-Braunfels (1812-1875), y una hermana, la princesa Augusta de Solms-Braunfels. Su madre había estado casada con el príncipe Luis Carlos de Prusia, con quien tuvo dos hijos; en terceras nupcias se casó con el duque de Cumberland, futuro rey de Hannover Ernesto Augusto.

Matrimonio e hijos 
De su matrimonio en 1831 con la condesa María Ana Kinsky de Wchinitz e Tettau (1809-1892) nacieron nueve hijos:

 Fernando (1832-1872),
 María (1833-1845),
 Ernesto (1835-1880), terrateniente hesiano,
 Jorge (1836-1891), terrateniente hesiano 
∞ Emanuela Gallone de Tricase-Moliterno (1854-1936),
 Isabel (1837-1927),
 Bernardo (1839-1867),
 Alberto (1841-1901) 
∞ Ebba de Lavonio (1850-1927),
 Otón (* / † 1843),
 Hermann (1845-1900)
∞ (I) María de Solms-Braunfels (1852-1882), hija de su tío Carlos;
∞ (II) Isabel de Reuss-Schleiz (1859-1951), hija de Enrique XIV de Reuss-Gera (1832-1913).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Gustav von Glasenapp: Militärische Biographien des Offizier-Corps der Preussischen Armee. Berlin 1868, S. 162.
 Genealogisches Handbuch der fürstlichen Häuser, Band IV, Band 14 der Gesamtreihe, C. A. Starke Verlag, Limburg/Lahn 1956, S. 287–290.
 Ernst Dietrich Baron von Mirbach: Prinz Friedrich von Preußen. Ein Wegbereiter der Romantik am Rhein. Böhlau-Verlag 2006, ISBN 3-412-33305-0, S. 29–31.
 Kurt von Priesdorff: Soldatisches Führertum. Band 6, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg ohne Jahr, S. 492–493, Nr. 2116.
 J. C. Schaum: Das Grafen- und Fürstenhaus Solms ist gleichzeitig mit dem Hause Nassau aus dem Salischen Königs-Stamme erblühet, Frankfurt a. M. 1828, S. 401–402.
 Rene Wiese: Vormärz und Revolution. Die Tagebücher des Großherzogs Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin 1841–1854. Böhlau, Köln 2014. ISBN 978-3-412-22271-0, S. 23.

Casa de Solms
Galardonados con la Orden de Hohenzollern
Nacidos en Baviera
Fallecidos en Austria